, conocido como Luigi's Mansion: Dark Moon en América, es un videojuego desarrollado por el equipo de Next Level Games bajo la dirección de Nintendo para la consola Nintendo 3DS, y es la secuela del juego de 2001 Luigi's Mansion. Fue anunciado en el Electronic Entertainment Expo 2011 durante la conferencia de prensa de Nintendo el 7 de junio de 2011. Fue lanzado a la venta en Japón el 20 de marzo de 2013, en América el 24 de marzo de 2013 y en Europa el 27 de marzo de 2013.

Jugabilidad 
El modo de juego de Luigi's Mansion 2 es similar al de su predecesor. El juego se centra en Luigi, quien mandado por el Profesor Fesor mediante teletransportación, comienza a explorar 5 casas encantadas y capturar fantasmas usando la Succionaentes 5000, una aspiradora especial, que también se puede utilizar para recoger tesoros escondidos en diferentes salas. Ir limpiando la casa de fantasmas otorgará al jugador llaves, que permiten acceder a nuevas zonas de la mansión. Shigeru Miyamoto aclaró que Luigi's Mansion 2 estará más enfocado a los puzles que su predecesor, y Toad ayudará a Luigi en diversos momentos.Además, hay nuevos monstruos, como una araña gigante, momias y otros monstruos. El Rey Boo, quien fue el antagonista principal en Luigi's Mansion, volverá a aparecer en este juego.

Para capturar un fantasma, Luigi debe aturdirlo en primer lugar usando su linterna. Mientras que el juego original solo requería iluminar al fantasma, en Luigi's Mansion 2 carga la linterna para liberar un intenso estallido de luz, que actúa de forma similar a una granada cegadora. Cuando están aturdidos, la energía del fantasma queda expuesta, permitiendo al jugador aspirar y luchar contra el fantasma para hacer disminuir su salud hasta el punto de ser lo suficientemente débil para poder capturarlo. Luigi puede luchar con varios fantasmas al mismo tiempo. Mientras que el juego original usaba el segundo stick del mando de Nintendo GameCube, muchos de los movimientos de Luigi se pueden llevar a cabo tanto como con los botones como con el giroscopio y el acelerómetro de la consola.

Desarrollo 
El desarrollo del juego comenzó a finales de 2010, con Shigeru Miyamoto supervisando el proyecto. Miyamoto afirmó que quería una secuela del juego simplemente porque "quería" después de usar el juego original para testar el hardware de Nintendo 3DS. El juego original para Gamecube podía soportar las tres dimensiones, pero el proyecto fue desechado.

En el principio Luigi's Mansion 2 tenía que ser un videojuego para Wii pero después Miyamoto optó por Nintendo 3DS por sus gráficos 3D.

Trama
En el Valle Sombrío hay un cuerpo celeste, llamado la Luna Oscura, que tiene un efecto pacificador en los fantasmas de la zona, razón por la cual el Profesor Fesor decide ir a investigar a los fantasmas y más sucesos paranormales. Sin embargo, un día, una silueta que se acerca a la Luna Oscura, (que sin duda es el Rey Boo, pero no se revela hasta el final), la destruye y provoca que el Valle Sombrío se vea envuelto en una niebla morada y que los fantasmas se vuelvan hostiles. De este modo, el Profesor Fesor huye del lugar hasta su base no muy lejos de la zona. Mientras tanto, Luigi duerme en su mansión original de Luigi's Mansion hasta que un día el Profesor Fesor lo llama a través del televisor y le pide ayuda. Aunque Luigi se niega, el Profesor Fesor lo ignora y lo trae hasta su base, (cosa que hace casi siempre a lo largo del juego). Una vez en la base del Profesor Fesor, éste le explica a Luigi los sucesos y le pide ayuda. También le dice que encontró un fragmento, pero eso implicaba que la Luna Oscura estaba rota y que el fragmento está envuelto en una extraña energía; sin embargo, el Profesor Fesor logra "limpiarla" y regresarle el efecto pacificador, pero únicamente al fragmento. Así, una parte del Valle Sombrío (Villa Tenebrosa), se desaloja de la niebla morada. Al no tener alternativa, Luigi va a la Villa Tenebrosa e inicia su nueva aventura. Ahí consigue la Succionantes 5000 que usará a lo largo del juego para capturar fantasmas. Así, mientras Luigi descubre nuevos fragmentos de la Luna Oscura, el Valle Sombrío se va despejando de la niebla y de los fantasmas hostiles.

Recepción 
Luigi's Mansion 2 recibió elogios de la crítica, obteniendo un puntaje agregado de 86/100 en Metacritic. IGN le dio al juego un 9.3 de 10, citando que era "Nintendo en su mejor momento inventivo".

Matthew Castle, de la revista oficial de Nintendo, Reino Unido, le dio un 92%, elogiando las imágenes en 3D del juego y la combinación de características antiguas y nuevas. Sin embargo, también criticó el juego por su falta de puntos de control, afirmando que "la muerte, aunque rara, obliga a Luigi a reiniciar las misiones desde cero, castigando 30 segundos de defensa débil con hasta media hora de recopilación de tesoros y resolviendo acertijos por un segundo tiempo que se siente como una dura justicia cuando cometes un error tonto en una emboscada sorpresa". Concluyó con una nota positiva, afirmando que "por mucho que Luigi's Mansion 2 actúe como el payaso de la clase, todos gritos y caídas, tiene más corazón que cualquier juego en la memoria reciente cuando no los saca de los cofres de fantasmas, naturalmente Así que anima a Luigi y acepta tus aplausos. Divertido, hermoso, lleno de sorpresas... pero lo suficiente sobre Luigi. Nintendo renueva una de sus ofertas más extrañas en un título imprescindible. Lo único que debe temer es que se necesita otros 10 años para volver".

Matthew Reynolds de Digital Spy le otorgó 5 de 5 estrellas, comentando positivamente que "prácticamente todas las habitaciones en este seguimiento expansivo se sienten amorosamente hechas a mano y repletas de cosas para jugar, llenas de animaciones divertidas y botines para descubrir. Mientras el combate es menos complicado pero totalmente agradable, la verdadera prioridad del juego radica en la exploración y los acertijos".

Por el contrario, GameSpot le dio un 6.5 de 10, citando "picos de dificultad y falta de puntos de control", así como los controles rígidos, pero alabó la funcionalidad multijugador.

Referencias

Enlaces externos
Sitio oficial en español

Videojuegos de 2013
El año de Luigi
Videojuegos de acción-aventura
Videojuegos de fantasmas
Videojuegos de Luigi
Videojuegos de Mario
Videojuegos de Next Level Games
Videojuegos de Nintendo
Videojuegos de Nintendo Entertainment Analysis & Development
Videojuegos desarrollados en Canadá
Videojuegos de un solo jugador y de multijugador
Videojuegos para Nintendo 3DS
Videojuegos exclusivos para Nintendo 3DS